Нуева Есперанза 2. Сексион има више значења:

 Нуева Есперанза 2. Сексион (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Есперанза 2. Сексион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику